

Patronymes 
Iouchkov (masculin ; ) ou Iouchkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anguelina Iouchkova (1979-), gymnaste rythmique russe
 Ivan Iouchkov (1981-), athlète russe, spécialiste du lancer du poids

Patronyme russe